Сен-Меа́р-де-Гюрсо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Пеи-де-Монтень и Гюрсон. Округ коммуны — Бержерак.

Код INSEE коммуны — 24461.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 65 км восточнее Бордо, в 55 км к юго-западу от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 783 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 487 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 348 были экономически активными, 139 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 348 активных жителей работали 304 человека (156 мужчин и 148 женщин), безработных было 44 (18 мужчин и 26 женщин). Среди 139 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 81 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Медардуса (XV век). Исторический памятник с 1974 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь